Ветренно-Телеутское — село в Каменском районе Алтайского края. Административный центр Телеутского сельсовета.

История 
Основано в 1726 году. В 1928 году состояло из 336 хозяйств, основное население — русские. Центр Ветрено-Телеутского сельсовета Каменского района Каменского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Каменского района (Алтайский край)